Antifate – personaggio della mitologia greca, re dei Lestrigoni, i giganti che distrussero la flotta di Odisseo
 Antifate – personaggio della mitologia greca, figlio di Sarpedonte, fuggito con Enea da Troia in fiamme e ucciso da Turno
 Antifate – personaggio della mitologia greca, figlio di Laocoonte e morto stritolato da un serpente con il padre
 Antifate – personaggio della mitologia greca, un guerriero troiano dell'Iliade ucciso dal lapita Leonteo
 Antifate – personaggio della mitologia greca, figlio di Melampo e di Ifianira e sposo di Zeusippe
 Antifate – personaggio della mitologia greca, un guerriero Acheo nascosto nel cavallo di Troia

Note